Leon je lahko:

Geografija

Afrika 

 Leon, Togo, mesto v Togu

Azija 

 Leon, Iloilo, občina v provinci Iloilo na Filipinih

Evropa 

 Provinca Leon, španska provinca
 León, Španija, glavno mesto province León 
 León (zgodovinska regija), ki so jo sestavljale province León, Salamanca in Zamora 
 Kraljestvo León, bivša država na Iberskem polotoku
 Léon, Landes, občina v Franciji  
 Vikontstvo Léon, bivča fevdalna država v Franciji 
 Leon, Italija, antično mesto na vzhodni obali Sicilije

Severna Amerika 

 León, Guanajuato, mesto v Mehiki
 Nuevo León, država v Mehiki
 Leon, Iowa, mesto v ZDA
 Leon, Kansas, mesto v ZDA
 Leon, New York, mesto v ZDA
 Leon, mesto v ZDA
 Leon, Zahodna Virginija, mesto v ZDA
 León (departma) , departma v Nikaragvi 
 León, Nikragva, glavno mesto departmaja León

Osebe

Papeži 

 Papež Leon I. (Veliki), rešil Rim pred hunskim kraljem Atilom
 Papež Leon II. (umrl 683), potrdil in razglail odloke Tretjega carigrajskega vesoljnega cerkvenega zbora
 Papež Leon III. (umrl 816), sodobnik Karla Velikega
 Papež Leon IV.
 Papež Leon V.
 Papež Leon VI.
 Papež Leon VII.
 Papež Leon VIII.
 Papež Leon IX.
 Papež Leon X.
 Papež Leon XI.
 Papež Leon XII.
 Papež Leon XIII. imel velik vpliv na konec Prve svetovne vojne

Druge zgodovinske osebnosti 

 Leon, moško osebno ime 
 Leon, špartanski kralj od približno 590-560 pred n. št.
 Leon iz Pelle, makedonski pisatelj, ki je ustvarjal v 330. letih pred n. št.
 Leon (Levon) II. Armenski, knez Armenske Kiklije 1187-1199, kralj Armenske Killije 1199-1219
 Leon (Levon) II. Armenski, kralj Armenske Kiklije od 1269-1289, sin Hetuma I., včasih imenovan tudi Leon III. oziroma Levon III.
 Leon (Levon) III. Armenski (1287–1307), kralj Armenske Kiklije od 1303–1307, s stricem Hetumom II. kot regentom 
 Leon I. Tračan, cesar Bizantinskega cesarstva od 457-474
 Leon II., cesar Bizantinskega cesarstva leta 474  
 Leon III. Izavrijec (685-741), cesar Bizantinskega cesarstva od 717-741
 Leon IV. Hazar, cesar Bizantinskega cesarstva od 775-780
 Leon V. Armenec, cesar Bizantinskega cesarstva od 813-820
 Leon VI. Modri, cesar Bizantinskega cesarstva od 886-912
 Leon III. Abhazijski, kralj Abhazijskega kraljestva od 960-969 iz dinastije Ančabadze
 Francis Leon (rojen 1844), ameriški igralec
 Pierre Leon (rojen 1837), ameriški pomorščak  
 Tony Leon (rojen 1956), južnoafriški politik

Film 
 Léon, francoski film iz leta 1994